Cartierele Vienei:

Cartierele Vienei
Viena